

Sigle 

EM, Em ou em est un sigle, qui peut signifier :
 encéphalomyélite myalgique ;
 Espérance-Maximisation, qui est le nom d'un algorithme très utilisé en statistique pour estimer des paramètres en présence de données incomplètes (Dempster, Laird, Rubin 1977). Traduit littéralement en français par Espérance-maximisation, mais aussi par Restauration-maximisation.
 Un examètre (Em) vaut 1018 mètres ou 1 E18 m.
 En typographie :
 Un em (typographie) (abréviation anglaise pour cadratin) est une unité de mesure de longueur des espaces. C'est une unité utilisée dans les feuilles de style en cascade (CSS) qui est proportionnelle à la taille de la police présente dans le bloc correspondant à la déclaration du style.
 em dash (anglais pour tiret long ou tiret cadratin) (—) est défini comme un tiret long d'un em.
 Électromagnétisme (diamagnétisme) comparé au ferromagnétisme (paramagnétisme), comme dans ondes ou spectre EM
 En musique, Em est la notation anglo-saxonne pour un accord de Mi mineur.
 Dans le domaine militaire, un état-major.
 En éducation, EM est l'abréviation courante pour École de management qui est le nouveau nom de plus en plus pris par les écoles de commerce, comme à Lyon : l'EMLYON.
 Effective microorganism ou micro-organisme efficace, est une marque déposée par EMRO (EM Research Organization). Elle correspond à une variété de produits d'association choisie de bactéries aux caractères syntrophes.
 En langage HTML la balise <em> signifie une mise en valeur d'un site(Paragraphe,titre...).
 En politique, EM est le sigle du mouvement En marche, ainsi que les initiales de son fondateur Emmanuel Macron.
 En sites et sols pollués, EM (éléments métalliques) désigne une des familles de polluant que sont les métaux et métalloïdes. On y retrouve les éléments suivants : Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cobalt, Cuivre, Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb, Sélénium, Zinc .

Patronyme 

 Đỗ Quang Em (1942-2021), peintre vietnamien.

Autres 
Em, Ém et Êm sont des digrammes de l'alphabet latin